El término pasillo puede hacer referencia a:

 Pasillo, género musical hispanoamericano.
 Pasillo, una habitación larga y estrecha.